Іда Фрідеріке Ґеррес (2 грудня 1901(1901-12-02), Poběžoviced, Домажліце — 15 травня 1971(1971-05-15), Франкфурт-на-Майні, Дармштадт, Гессен, ФРН), народжена Елізабет Фрідеріке, рейхсграфін Куденгове-Калерґі, була католицькою письменницею.
 Йозеф Ґьоррес, Йозеф Геррес, Йоханн Йозеф Ґеррес (нім. Johann Joseph von Görres; 25 січня 1776, Кобленц — 29 січня 1848, Мюнхен) — ідеолог німецького націоналізму, філософ.